Drzewo genealogiczne dynastii Tudorów, panującej w Anglii w latach 1485 - 1603.

Wersja uproszczona

Wersja szczegółowa (z uwzględnieniem pochodzenia od królów Anglii) 

Tudorowie